Subterra é um tipo de planeta com uma massa inferior da Terra e Vênus. No Sistema Solar, esta categoria inclui Mercúrio e Marte. As subterras são o tipo de planeta mais difícil de detectar devido a sua baixa massa produzir poucos sinais de sua existência com os métodos de detecção de planetas extrassolares. Um dos primeiros exoplanetas encontrados classificadas como subterra foi detectado orbitando uma pulsar, PSR B1257+12. A sonda Kepler abriu o reino das subterras com os seus descobrimentos. Em 10 de janeiro de 2012 o Kepler descobriu as três primeiras subterras em torno de uma estrela comum, a Kepler-42. A partir de abril de 2013, O Kepler confirmou sete exoplanetas subterra e 36 candidatos.

Características 
As subterras comumente não têm atmosferas significativas, devido aos seus fracos campos gravitacionais e magnéticos, permitindo que a radiação estelar desgaste as atmosferas. Devido ao seu pequeno tamanho, é pouco provável que haja forças de maré significativas quando orbitam perto de sua estrela. As subterras geralmente têm curtos períodos de atividade geológica.

Ver também 
 Superterra
 Megaterra
 Planeta telúrico
 Mesoplaneta

Referências 

Tipos de planetas